Э́ггер () — немецкая фамилия. 

Известные носители:

 Эггер-Линц, Альбин (1868—1926) — австрийский живописец.
 Эггер, Александр (род. 1979) — итальянский хоккеист.
 Эггер, Анна — австрийская кёрлингистка.
 Эггер, Артур Фёдорович (1811—1877) — русский генерал, участник Кавказской войны.
 Эггер, Иоганн (1804—1866) — австрийский энтомолог.
 Эггер, Луис (1921—1982) — австрийский общественный и политический деятель.
 Эггер, Райнхард (род. 1989) — австрийский саночник, серебряный призёр национального первенства.
 Эггер, Эва (более известна под фамилией Янко; род. 1945) — австрийская легкоатлетка.
 Эггер, Эмиль (1813—1885) — французский эллинист, член-корреспондент Петербургской академии наук.
 Эггер, Эрнст — австрийский кёрлингист.
 Эггер, Юрг (род. 1982) — швейцарский бобслеист, неоднократный призёр Кубка мира.
 Эггер-Шмитцгаузен, Мария (1851—1929) — австрийская писательница.

См. также

Примечания